San Felipe puede referirse a:

Santos de la Iglesia católica 

 Felipe Benicio, religioso toscano, presbítero, fraile y superior general de la Orden de los Servitas.
 Felipe de Agira, diácono en Sicilia.
 Felipe de Alejandría, mártir en Alejandría.
 Felipe de Gortina, obispo de Gortina en la isla de Creta.
 Felipe de Jesús, fraile franciscano de origen novohispano martirizado en Japón.
 Felipe el Apóstol, uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret.
 Felipe el Diácono, diácono mencionado en el libro de los Hechos de los apóstoles.
 Felipe Evans, santo y mártir jesuita.
 Felipe Howard, noble inglés.
 Felipe Neri, fundador de la Congregación del Oratorio.

Edificios 

 Hipódromo de San Felipe (1938-1960), en Lima, Perú.

Localidades y divisiones administrativas 

 San Felipe (Salta), localidad de la provincia de Salta, Argentina.
 San Felipe (Chile), comuna y ciudad de la región de Valparaíso, Chile.
 San Felipe (Guainía), área no municipalizada del departamento del Guainía, Colombia.
 San Felipe de Alajuelita, distrito del cantón de Alajuelita, Costa Rica.
 San Felipe (Cuba), localidad de la provincia de Mayabeque, Cuba.
 Játiva, ciudad y municipio antiguamente llamado San Felipe, en la Comunidad Valenciana, España.
 San Felipe (California), localidad del estado de California, Estados Unidos.
 San Felipe (Texas), localidad del estado de Texas, Estados Unidos.
 San Felipe (Filipinas), localidad de Filipinas.
 San Felipe (Retalhuleu), localidad de Guatemala.
 San Felipe (Panamá), corregimiento de Panamá.
 San Felipe y Santiago de Montevideo, antigua denominación de Montevideo, capital política y ciudad principal de Uruguay.
 Municipio San Felipe, en el estado Yaracuy, Venezuela.
 San Felipe (Venezuela), ciudad capital del municipio anterior y del estado Yaracuy, Venezuela.

En México 

 San Felipe (Baja California), ciudad portuaria del estado de Baja California.
 Municipio de San Felipe (Guanajuato), en el estado de Guanajuato.
 San Felipe (Guanajuato), localidad del estado de Guanajuato.
 Municipio de San Felipe del Progreso, en el estado de México.
 Municipio de San Felipe Jalapa de Díaz, en el estado de Oaxaca.
 Poblado San Felipe, ejido del municipio de Caborca, en el estado de Sonora.
 San Felipe Cuauhtenco, localidad del estado de Tlaxcala.
 Municipio de San Felipe (Yucatán), en el estado de Yucatán.
 San Felipe (Yucatán), puerto del estado de Yucatán.

Topografía 
 Cerro San Felipe (Oruro), cerro en la ciudad de Oruro, Bolivia.